СВЧ-308 (снайперская винтовка Чукавина) — российская снайперская винтовка под патрон 7,62×54 мм. Предназначена для поражения одиночных целей на дальностях до 1200 м. Производится Ижевским машиностроительным заводом.

История создания 
Необходимость замены снайперской винтовки Драгунова (СВД) была очевидна уже давно. На вооружение она была принята в 1963 году, но состоит в войсках и по сей день. Множественные модификации, призванные продлить срок её службы, оказались по большей части провальными.

Тогда было принято решение о создании принципиально новой винтовки. Её разработкой занимался Ижевский машиностроительный завод. На форуме «Армия-2017» был представлен прототип новой снайперской винтовки. Она получила название «снайперская винтовка Чукавина» (СВЧ).

СВЧ изначально разрабатывали под несколько различных боеприпасов: российский 7,62×54 мм (снайперская винтовка СВЧ-7.62), а также западные 7,62×51 мм НАТО .308 «Винчестер» (снайперская винтовка СВЧ-308) и популярный у снайперов патрон 8,6×70 мм .338 «Лапуа Магнум» (снайперская винтовка СВЧ-8.6), разработанный в конце XX века по заказу американских военных как специальный патрон для стрельбы на большие дистанции.

Конструкция 
Конструкция винтовки основана на малоизвестном малогабаритном автомате Е. Ф. Драгунова (автомат МА), разработанном в 1973 году и представляет собой гардинную схему. При такой компоновке на прочную верхнюю шину с направляющими толщиной 10 мм монтируются все основные элементы оружия. Все остальные элементы можно разгрузить и выполнить из пластика или легких сплавов. В классических схемах СВД и АК отсутствуют верхние направляющие, а затворная рама двигается по нижним, здесь наоборот — затворная рама и затвор перемещаются по верхней шине.

Массивный ствол, выполненный методом ротационной ковки, крепится к шине через вкладыш, являясь при этом единой жесткой сборкой. Кроме газовой камеры, на стволе СВЧ-308 нет ствольной арматуры

Нижняя часть винтовки содержит корпус ударно-спускового механизма с предохранителем и основание с приемником магазина.

Автоматика оружия работает по принципу отвода пороховых газов при коротком ходе поршня и заимствована от надежной системы винтовки Драгунова. Винтовка имеет ручной газовый регулятор.

Боепитание оружия на сегодняшний день осуществляется классическими патронами 7,62×54 мм и боеприпасами 8,6×70 мм. В оружии используется магазин от СВД с емкостью на 10 патронов; есть также магазины на 15 и 20 патронов.

Предохранитель винтовки СВЧ-308 размещен по обеим сторонам оружия, что обеспечивает максимальное удобство пользования оружием.

Винтовка имеет складной телескопический приклад с регулируемой щекой.

Примечания

Ссылки 
 На смену «плетке». Сможет ли СВЧ повторить успех винтовки Драгунова
 Винтовка СВЧ-308, из которой стрелял Владимир Путин

Снайперские винтовки России
Военная продукция Ижевского машиностроительного завода
Оружие под патрон 7,62 × 54 мм R